Katsura Kotonoha es un personaje ficticio de la novela School Days y posterior adaptación anime. Su fama ha aumentado (especialmente por medio de Internet) por su personalidad típica Yandere y por los finales violentos del juego en dónde Kotonoha casi siempre es la principal protagonista. Su cumpleaños es el 4 de enero. Su seiyuu en el anime es Tae Okajima y en el juego es Soyogi Tono. Ella tiene un gran amor por Makoto Itou ya que a pesar de todo el dolor que le causa, las traiciones e incluso haberle dicho que no la ama lo perdona, también se nota el gran dolor que siente cuando él le dice eso ya que ella físicamente es muy hermosa así que ella no entiende que pasa, en el último capítulo Makoto Itou se da cuenta de que la ama y le pide perdón, ella lo perdona y vuelven, pero después de eso viene el trágico final.

Personalidad 
Normalmente Kotonoha es educada, amable y gentil; aunque un poco tímida y reservada. Según su hermana Kokoro es algo anticuada. 

Debido a su figura voluptuosa, varios chicos muestran interés por ella y varias chicas la detestan y la ponen en el blanco de burlas. Según la novela visual, ya le molestaban desde la primaria, ya que estaba desarrollada para ese entonces. Le tiene miedo a los hombres, aun si es que le tocan la mano. Debido a esto, ella y Makoto tienen muchos momentos incómodos en su relación, ya que este quiere tener más contacto físico con ella y ella no quiere. Sin embargo, se llega a convencer de que necesita más intimidad con el por el bien de su relación. Después de que este comienza a engañarla y es traicionada por Sekai, ella entra en negación y trata de buscar excusas para esto. Incluso después de que ambos empiezan a salir oficialmente, Kotonoha cae en un quiebre emocional y trata de buscarlo para que la ame otra vez hasta que su estabilidad mental no puede más y es capaz incluso de eliminar a quien sea que trate de quitarle a Makoto.

Sin embargo, también tiene su lado manipulador, como se ve en algunos finales. Por ejemplo, en un final en el que Makoto elige a Sekai, Kotonoha manipula la situación, se toma fotos comprometedoras con Makoto para obligar a Sekai a terminar con él. En Cross Days, está completamente paranoica e insegura de su noviazgo, dispuesta a eliminar a sus rivales.

Irónicamente, en la novela visual, cuando Makoto y Kotonoha ven una película de terror, ella no parece tener miedo, pues según ella le gustan esas cosas.

Rol

Anime 
Al principio es una niña extremadamente tímida, reservada, callada y que siente mucho temor hacia los hombres, porque siempre fue objeto de morbosidad por parte de estos (su busto es mucho más grande que las otras chicas) y odiada por el resto de sus compañeras. Cuando conoce a Makoto Itou, su vida cambia completamente. Gracias a la ayuda de Sekai Saionji, se vuelve su novia aún temiendo el contacto con los chicos, e incluso, no tiene el valor para devolverle un simple beso.

Kotonoha se muestra muy insegura respecto a Makoto ya que este va muy rápido, pero con el tiempo lo reconoce abiertamente como su pareja. Al descubrir que Sekai intentaba seducir a Makoto, se vuelve en su contra y enfrenta cada comentario sobre como él la ignora y no la quiere como su novia. En plena infidelidad de Makoto, Kotonoha se aferra a él sabiendo que es un gran error porque él es un chico que se deja llevar fácilmente por los otros. Kotonoha muestra una gran testarudez ante los demás y llega un punto crucial en la historia, en donde no para de repetir que es su novia. Cuando obligatoriamente él termina con ella, cae en un cuadro de depresión crónica en dónde se muestra ausente en todas las escenas. Su mente empieza a divagar pensando solo en Makoto y sus fantasías son mostradas para lograr un efecto tétrico, como puede ser verla hablando sola por celular creyendo que lo hace con Makoto (y pidiéndole que por favor traiga a Sekai para comer los tres juntos, la parte de Kotonoha que hablaba era la que aún la conservaba como amiga) mirando sola su celular en el tren cuando no hay nadie, hablando con Makoto cuando en realidad él había bloqueado sus llamadas, etc...
Su mirada psicótica (sus ojos profundos sin brillo alguno) es descubierta por Sekai y posteriormente por Makoto. Cuando ella vuelve en sí y recupera la cordura su carácter más desarrollado se hace presente y enfrenta nuevamente a Sekai haciéndola quedar como una traidora. Después de que Sekai asesinara a Makoto, abrazada a una nueva psicosis, la interroga sobre su supuesto embarazo (ella se lo menciona a Makoto) y lucha con Sekai, derrotándola y matándola. Incluso no se afecta cuando Sekai desesperada llora y cuando yace en el suelo desangrada. Una vez que termina su cometido, murmura una de las frases más impactantes de la serie: "Como sospechaba, estabas mintiendo. No hay NADIE dentro de ti"

Sin duda esto muestra el cambio de 180 grados que sufre el personaje por la presión del exterior, que si bien es dulce y tímida, no tiene dudas en cometer un asesinato a punta de una sierra si le quitan su razón de ser.

Manga 
Cuando Kotonoha descubre su engaño, él se arrodilla y le pide perdón delante de ambas muchachas. Kotonoha confronta a Sekai y trata de matarla, pero por accidente ataca a Makoto. Después de esto, piensa en irse a vivir con ella porque lo único que desea es volver a ver su sonrisa. En eso recibe una llamada de Kokoro, quien le dice que su hermana no se mueve y "está cubierta de sangre"; ya que ha sido asesinada por Sekai.

Novela Visual
Kotonoha no conoce aún a Makoto, aunque está enamorada de él, pues es el chico que diariamente la observa en el tren. En la ruta de Kotonoha, ambos se quedan juntos con ayuda de Sekai.

Summer Days 
Ya que esta es una precuela de la serie, Kotonoha no conoce aún a Makoto, aunque está enamorada de él, pues es el chico que diariamente la observa en el tren. En la ruta de Kotonoha, ambos se quedan juntos con ayuda de Setsuna.

Cross Days 
Esta Kotonoha es más paranoica e insegura que otras adaptaciones. Ve a cualquier chica como amenaza para su relación y puede llegar a matar a esas personas, incluso a Yuuki en un final malo (quien solo quería ayudarla). En otros finales se ve dispuesta a aceptar que Makoto salga con otras chicas, siempre y cuando a ella la quiera.

En el manga, Makoto parece engañarla con Sekai, de modo que Yuuki toma medidas drásticas y se trasviste para seducir a Makoto y convencerlo de que él la engaña. Sin embargo el plan falla cuando Yuuki se entera de que Makoto sale con Kotonoha y Sekai y ambas están de acuerdo en compartirlo, ya que no quieren perder su amistad. Tras enterarse de que Yuuki es Yuu, ella termina la amistad entre los dos, pues cree que quiere quitarle a Makoto.

Shiny Days 
Esto es un remake de "Summer Days", la secuela de "School Days, al comienzo se puede observar una escena conocida de la serie anterior donde Setsuna llora y Makoto llega a consolarla porque a ella le habían molestado unos chicos. Después Setsuna despierta y se da cuenta de que todo fue un sueño de un recuerdo de su pasado con Makoto. Luego Setsuna se da cuenta de que Sekai estaba acompañándola en su habitación y observando el exterior por la ventana, Sekai le sonríe y así da comienzo la serie "Shiny Days".

Relaciones

Makoto Itou 

Artículo principal: Makoto Itō

Kotonoha es el objeto de fascinación de Makoto durante mucho tiempo, pero para sorpresa del espectador, Kotonoha también estaba fascinada por el muchacho, cosa que se hace obvia al aceptar ser su novia. Ella se muestra triste cada vez que habla con él porque sabe que no tiene el valor para tener una relación adecuada con él porque como se lo dice a Sekai "no sabe como satisfacer su deseo". Más animada y con más confianza en sí misma, empieza a verlo como su novio y lo invita a salir constantemente, le prepara comida, le envía mensajes para que se vayan juntos a casa, etc. Sin entender porque él la ignora, se esfuerza más y más para no perder su atención e incluso le ofrece tocarla, con tal de solo bailar con él. En el transcurso, Kotonoha empieza a poner a Makoto como su centro, y solo se concentra en él. Prueba de ello es cuando es abusada y al día siguiente se alegra de la "excusa" que le da Makoto por no haber bailado con ella. Estas actitudes de solo creer en él es un grave error y que es el pie perfecto para que Kotonoha termine completamente loca. Ya perdida en su mente, imagina incluso que habla con él y parece que lo único que hace es esperarlo. Makoto acepta nuevamente estar con ella al ver el daño que le ha hecho y ella absolutamente segura de sí, afirma que nadie la volverá a hacer un lado ni a dudar, porque también tenía que pensar en sus sentimientos (según palabras de Sekai). Un dato - escalofriante - es al encontrar a Makoto muerto, es que su expresión no varía mucho y es casi como si no se hubiera inmutado en realidad (algo que no hubiera pasado con la Kotonoha normal) y fuera de sí, le corta la cabeza para llevársela consigo en su bote, hasta la eternidad. Al final, luego de arribar en el barco, probablemente es arrestada por el homicidio de su novio.

Sekai Saionji 

Artículo principal: Sekai Saionji

Sekai se hace rápidamente amiga de Kotonoha.
Fue ella quien la ayudó a acercarse a Makoto.

Finalmente, al amar al mismo chico ambas acaban enfrentadas.
Sin embargo Sekai no tiene en cuenta que Makoto en realidad a la única que ama es a Kotonoha ya que el toma a Sekai como un simple juguete sexual, ya que cuando se vuelven novios muestra lo poco que le importa la relación que tienen. Al darse cuenta de que no la ama vuelve con Kotonoha y le pide perdón y prometiendo cambiar solo por ella, lo que causa la rabia de Sekai y decide matar a Makoto.
Kotonoha acusa a Sekai, momentos antes de asesinarla de inventarse que estaba embarazada para quitarle a Makoto.

Setsuna Kiyoura 

Aunque al principio ella no tiene nada en contra de Kotonoha, con el tiempo Setsuna resulta ser una amenaza en la vida de Kotonoha. Como mejor amiga de Sekai, ella se encarga de que sea feliz y de ayudarla con su relación con Makoto. Aún con lo que esto implica; hacer que Kotonoha ya no pueda estar ni ver a Makoto. Setsuna bloquea su número y le miente constantemente para que le quede claro que a él le interesa Sekai y no ella. Kotonoha descubre sus sentimientos por Makoto y le deja en claro firmemente que ella es su novia, pero no le dice nada a Makoto o Sekai (esto comprueba la fidelidad que tiene Kotonoha, tanto con Makoto siendo su novio, como con Sekai, aún sabiendo que ella la traicionó). Setsuna le afirma que Makoto y ella están enamorados y que lo que pasa con Sekai no es de su incumbencia. Kotonoha consternada, cae en una crisis emocional al no saber en que verdad creer, (Setsuna antes se lo había negado) y termina destrozada. En el final en un monólogo de Sekai se ve de que Setsuna sabía de antemano que estaba haciendo mal y que otros saldrían perjudicados pero no le importó por Sekai. En Cross Days, ocurre lo mismo.

En Summer Days llevan una mejor relación e incluso Setsuna la trata mejor de lo que la trata Sekai en School Days, ya que la presencia de Makoto no es un problema y no es una amenaza amorosa para Sekai.

Kokoro Katsura 

Ella es la hermana menor de Kotonoha. Es alegre, enérgica y siempre está interesada en su vida amorosa. Quiere mucho a Makoto y en el manga, se preocupa mucho por la seguridad de su hermana haciendo una promesa con Makoto para que nunca la deje. Kotonoha no soporta mucho su carácter extrovertido ya que le hace preguntas como si ya ha besado a Makoto o le importa mucho que él sea su novio, pero en realidad la quiere mucho. Ellas dos luchan juntas en la ova Magical girl. También Makoto puede estar con ella en la visual novel de Shinny Days y después de tener relaciones muere porque Makoto la tenía grande.

Taisuke Sawanaga 

Taisuke es el compañero de clase de Makoto. Luego de que Kotonoha se desespere por la pérdida de Makoto, se especula que en el festival, el la viola y también en la visual novel si tomas Buenas decisiones la puedes salvar de ser violada por Taisuke.

Otome Katou 
Ella odia a Kotonoha y es su blanco de burlas principal. Junto a sus amigas la molestan de varias maneras, incluso tratando de terminar su relación con Makoto (probablemente por su odio a Kotonoha y a Otome también le gustaba Makoto). Con sus constantes abusos ella solo contribuye a empeorar el estado emocional de Kotonoha. Sin embargo, como se muestra en Summer Days, Otome no la maltrata tanto como sus otras amigas e incluso llega a consolarla después de que el la dejara por Sekai.

Yuuki Ashikaga 
Artículo principal: Yuuki Ashikaga

Yuuki conoce a Kotonoha en la biblioteca, pues siempre la ve leer ahí. Creyendo que su novia Roka sale con Makoto, Yuuki decide ayudar a Kotonoha a volver con Makoto a la vez que el recupera a Roka, vistiéndose como un travesti llamada Yuu. Aunque los planes de Yuuki siempre fallan, Kotonoha está agradecida con el y lo considera su amigo y benefactor, también ayudándolo con su relación con Roka. Ambos se quedan juntos en la ruta de Kotonoha, después que este la salvara de ser violada por Taisuke.

Sin embargo, en un final malo, tras ver a Makoto y Yuu teniendo relaciones, Kotonoha lo mata a golpes con un alzaprima, sin saber que es Yuuki.

Finales
Kotonoha es famosa por los finales trágicos del juego, en dónde se hace hincapié en su frágil estabilidad mental y de cómo hace hasta lo imposible por tener a Makoto consigo. 
Estos son algunos de ellos:

 Final original del anime: En este final, Kotonoha es la que se ha quedado con Makoto, pero este es engañado por Sekai y siendo asesinado por ella, después de eso, Kotonoha llega al departamento solo para ver a Makoto asesinado, seguido de esto, Kotonoha decapita a Makoto para llevarse su cabeza con ella y su barco, pero, antes de eso lleva la cabeza de Makoto con Sekai, para que esta vea el daño que ha creado, acto seguido, Kotonoha saca un cuchillo y asesina a Sekai, para luego solo despedazar su estómago, para asegurarse de no estar embarazada de Makoto diciendo"lo sabía no hay nadie dentro", al final se ve a Kotonoha abrazando la cabeza de Makoto y dice "por fin tu y yo solos" mientras navega en su barco.

 Final original del manga: En este final, Sekai se queda con Makoto, después de que Kotonoha intente matar a Sekai y Makoto trate de protegerla este es herido y llevado al hospital. Allí recibe una llamada de Kokoro (la hermana pequeña de Kotonoha), la cual le dice que hay mucha sangre y que su hermana está tirada en el suelo, muerta.
 
 La conclusión sangrienta : Quizás el más famoso de todos. Makoto abandona a Kotonoha en la fogata para quedarse con Sekai y poco después es violada por Taisuke. Desesperada, Kotonoha va a casa de Makoto, solo para escuchar a este y a Sekai teniendo relaciones. Ella se traumatiza y desaparece. Al día siguiente, se cruza con ellos en un puente y de la nada saca un cuchillo y simplemente con una sonrisa psicótica dice "Muérete" y corta el cuello de Sekai, matándola al instante. En la versión del SD2 se ve que un aterrado Makoto lanza el cuchillo lejos pero ella trata de ahorcarlo con su bufanda. Luego de un rato ella vuelve a la normalidad y llora al ver lo que ha hecho.

 Eternamente: Kotonoha intenta desesperadamente recuperar a Makoto, pero este la rechaza porque quiere a Sekai. Perdida, le dice que no cree en su felicidad porque ella no puede vivir sin él. Makoto y Sekai la dejan sola y de repente ven como Kotonoha se arroja de cabeza desde el último piso del edificio gigantesco al ver a Makoto y a Sekai en la entrada del edificio mientras caía. Da una muy pequeña sonrisa y luego cae suicidándose frente a sus ojos.

 A mis Hijos: Makoto trata mal a Sekai y esta desaparece, lo cual el aprovecha para volver con Kotonoha. Seis meses después, Makoto y Kotonoha están en la playa hablando de su futuro juntos (planean casarse y formar una familia) y que ambos están preocupados por Sekai. Kotonoha comenta que debido a su embarazo, hace meses que no tiene sexo con Makoto, pero quiere hacerlo. Kotonoha va a su casa a cambiarse, dejando a Makoto solo en la playa. En eso llega Sekai y lo acuchilla. Makoto se sorprende al ver a Sekai visiblemente embarazada. A pesar de todo esta feliz de verla y que ella aun lleva al bebé de ambos. Esto hace que Sekai se arrepienta de lo que ha hecho y huye. Makoto se arrastra por la arena preocupado por Kotonoha, pero muere desangrado en el camino. Antes de morir admite que el siempre amó a Sekai. En la versión del SD2 se ve que han pasado años y a los hijos de Kotonoha y Sekai (quien dejó a su hijo bajo el cuidado de Youko antes de huir de la ciudad) jugando, cuando se encuentran con Taisuke y Hikari, quien ahora son pareja. En eso Kotonoha se da cuenta de que tanto el hijo de Hikari, como el hijo de Sekai y su propio hijo se parecen a Taisuke. Tristemente, Kotonoha se da cuanta de que ella y Sekai fueron víctimas de las violaciones de Taisuke.

 Luz: Final de la segunda versión del juego. Makoto se queda con Sekai y Kotonoha la enfrenta. A pesar de esto, Sekai no muestra culpa por lo que Kotonoha la empuja a las vías del tren, arrepintiéndose al instante. Entonces Makoto baja por ella para ayudarle a subir de nuevo en lo que un tren se acerca arrollando a Makoto quien faltaba por subir.

 Tras las bamblinas: Final de la segunda versión del juego. Makoto, Sekai y sus amigos pasean en la calle, cuando pasan por la TV que una chica de Haramihama fue asesinada, Hikari y Nanami sospechan que fue Kotonoha ya que ha faltado mucho a clases, preguntan a Sekai, pero ella las ignora y sigue conversando con Makoto, a quien tampoco parece importarle demasiado; lo que hace creer que ella mató a Kotonoha y que aparentemente Makoto la ayudó a hacerlo.

 Arroyada por el tren: Makoto abandona a Sekai en la fogata para quedarse con Kotonoha y poco después es violada por Taisuke, haciendo que Sekai quede traumatizada y culpando a Kotonoha de sus desgracias. Al día siguiente, Kotonoha habla con Makoto en la estación del tren después de que este hubiese roto con Sekai. Kotonoha sabe que Sekai está enfadada con ella, pero confía en que la perdone y volver a ser amigos. Justo cuando llega el tren aparece Sekai y furiosa empuja a Kotonoha a las vías del tren mientras dice "Adiós". Makoto trata inútilmente de salvarla agarrando su brazo, pero el tren se lleva el resto del cuerpo. Sekai comienza a reír mientras acusa a Kotonoha de su ruptura con Makoto mientras él se queda horrorizado con el brazo de Kotonoha en la mano.

En los finales malos de Cross Days, se muestra a una Kotonoha más posesiva, capaz de matar a quien sea que crea que trate de quitarle a Makoto. En uno de ellos, mata a Yuuki, tras enterarse de que él era Yuu (de quien Makoto está interesado en Cross Days) aunque lo único que el quería era ayudarla a regresar con Makoto. En otro, mata a la hermana de Yuuki, Chie; pues la confundió con Yuu. Los finales en Cross Days no son sangrientos, ya que todo se pone oscuro en el momento en que Kotonoha va a sacar su arma.

Reconocimiento 

Semejantes actos de locura no podían dejar a Kotonoha sin repercusión, lo que le ganó cuatro nominaciones en el libro Yandere Daizen (libro sobre animes y personajes sobre este psicótico género) y resultó ganadora en todas las categorías, a lo cual le fue entregado el premio ficticio El premio de la academia Yandere.

Personajes de manga y anime
Personajes de School Days
Japoneses ficticios
Colegiales ficticios
Asesinos ficticios
Personajes ficticios víctimas de violación
Personajes femeninos en anime y manga